Carafano ist der Familienname folgender Personen:

 Christianne Carafano (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin, siehe  Chase Masterson
 James Carafano (* 1955), US-amerikanischer Lehrer und Schriftsteller